Иоганн Фауст (Johannes Faust) — немецкий энтомолог.

Биография 
Окончил Технологический институт в Берлине и впоследствии в качестве инженера переселился в Либаву. В 1901 году оставил службу и переселился в город Пирну, в Саксонии. Фауст — один из лучших знатоков семейства долгоносиков (Curculionidae) и описал более 4000 видов этих жуков. Он путешествовал в Дагестане, в Закаспийской области и за границей и собрал богатейшую коллекцию в мире по названным жукам. Очень многие из его многочисленных работ касаются фауны Российской империи. Фауст обработал, кроме того, долгоносиков, собранных в Бирме известным путешественником Фэа (Генуя, 1894). 

Коллекция жуков Фауста хранится в Дрезденском зоологическом музее и в Парижском музее естественной истории.

Труды 
 «Beiträge zur Kenntnis der Käfer des europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspischen Meeres» (СПб., 1875—93),
 «Die europaischen Arten der Gattungen Erirhinus, Notaris, Icaris, Dorytomus» (M., 1883),
 «Curculioniden aus dem malayischen und polynesischen Inselgebiet» (Штеттин, 1897—98),
 «Beitrag zur Kenntnis der Fauna von Kamerun mit besonderer Berücksichtigung der afrikanischen Menemachiden, Isorhynchiden u. Campylosceliden» (Б., 1898);
 «Curculioniden aus dem Congo-Gebiet in der Sammlung des Brüssler Kongl. Museums» (Брюссель, 1899).

Литература 
 

Энтомологи Германии
Колеоптерологи